

Wymagania systemowe 

 w skład unix-like wchodzą Linux, BSD oraz pozostałe uniksopodobne systemy.

Obsługa formatów wideo

Zestaw funkcji

Opcje wyjściowe

Zastosowanie docelowe

Przypisy 

 
Porównania oprogramowania